Het wereldkampioenschap veldrijden 2020 voor mannen elite werd gehouden op zondag 2 februari in Dübendorf in Zwitserland. Mathieu van der Poel verlengde zijn titel.

Uitslag

Reglementen

Landenquota
Het maximum aantal rijders per land werd bepaald aan de hand van de UCI landen ranking aan het eind van het vorige seizoen 2018-2019 (artikel 9.2.043):

Daarnaast ontvingen de uittredend wereldkampioen, de winnaar van de wereldbeker (artikel 9.2.044) en de continentale kampioenen (artikel 9.2.009) een persoonlijke startplaats:

Inschrijvingen 

Mannen
Veldrijden in 2020